Robert Hales ist der Name folgender Personen:

* Robert Hales (Schatzkanzler) (um 1325–1381), englischer Schatzkanzler
 Robert Hales (Regisseur), US-amerikanischer Grafiker und Musikvideo-Regisseur
 Robert D. Hales (1932–2017), US-amerikanischer Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage